Первый дивизион 1948/1949 () — 4-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания.

Клубы-участники

Группа A

Группа B 
 or relegation

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1948/49
Норвегия
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1948 году
Спорт в Норвегии в 1949 году